

Годруша-Гамри — село округу Жарновиця, Банськобистрицький край.
 Верхні Гамри — село округу Жарновиця, Банськобистрицький край.
 Земплінські Гамри — село в Снинському окрузі Пряшівського краю.
 Ремецькі Гамри — село в окрузі Собранці Кошицького краю.